Новооленовка — название населённых пунктов:

Украина 
 Новооленовка — село в Константиновском районе Донецкой области.
 Новооленовка — село в Покровском районе Донецкой области.
 Новооленовка — село в Запорожском районе Запорожской области.